Le résultat des élections des villes hôtes des Jeux olympiques d'hiver compile et énumère les résultats des votes pour la sélection des villes hôtes des Jeux olympiques d'hiver. Les votes se sont déroulés lors de sessions du Comité international olympique.

Résultats

Années 1920/1930 
 Jeux olympiques d'hiver de 1924
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, le  :

Désignation de Chamonix (France), choisie prioritairement par le pays accueillant les Jeux d'été (attribués à Paris). Gérardmer et Luchon-Superbagnères (France) étaient également candidates.

 Jeux olympiques d'hiver de 1928
 du CIO, à Lisbonne, au Portugal, le  :

Victoire de Saint-Moritz (Suisse), au détriment de Davos et Engelberg (Suisse). Les Pays-Bas ont renoncé à leur droit de préemption pour l'organisation dans le même pays des Jeux d'été (à Amsterdam) et d'hiver.

 Jeux olympiques d'hiver de 1932
 du CIO, à Lausanne, en Suisse le  :

Victoire à l'unanimité de Lake Placid (États-Unis), au détriment de Montréal (Canada), Oslo (Norvège), Yosemite Valley, Tahoe City, Bear Mountain, Duluth, Minneapolis et Denver (États-Unis).

 Jeux olympiques d'hiver de 1936
 du CIO, à Vienne, en Autriche, le  :

Désignation de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), qui utilise son droit de préemption en vertu de l'élection de Berlin pour accueillir les Jeux d'été. Montréal (Canada) et Saint-Moritz (Suisse) étaient également candidates.

Années 1940/1950 
 Jeux olympiques d'hiver de 1940
Ces Jeux n'ont pas été organisés à cause de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, un vote avait eu lieu avant les événements pour désigner la ville hôte lors de la  du CIO, à Varsovie, le  :

Désignation dans un premier temps de Saint-Moritz (Suisse), puis de Garmisch-Partenkirchen (Troisième Reich), après le désistement initial de Sapporo (Japon), à cause de la guerre sino-nippone.

 Jeux olympiques d'hiver de 1944
Ces Jeux n'ont pas été organisés à cause de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, un vote avait eu lieu avant les événements pour désigner la ville hôte lors de la  du CIO, à Londres, au Royaume-Uni, le  :

 Jeux olympiques d'hiver de 1948
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, en septembre 1946 :

 Jeux olympiques d'hiver de 1952
 du CIO, à Stockholm, en Suède, le  :

 Jeux olympiques d'hiver de 1956
 du CIO, à Rome, en Italie, le  :

Années 1960/1970 
 Jeux olympiques d'hiver de 1960
 du CIO, à Paris, en France, le  :

 Autre ville candidate officielle (non retenue dans la liste finale par le CIO) :

Karachi (Pakistan)

 Jeux olympiques d'hiver de 1964
 du CIO, à Munich, en Allemagne de l'Ouest, le  :

 Jeux olympiques d'hiver de 1968
 du CIO, à Innsbruck, en Autriche, le  :

 Autre ville candidate (s'est retirée avant la procédure) : 

Sion (Suisse)

 Jeux olympiques d'hiver de 1972
 du CIO, à Rome, en Italie, le  :

 Jeux olympiques d'hiver de 1976
 du CIO, à Amsterdam, aux Pays-Bas, le  :

À la suite du désistement de Denver, Innsbruck (Autriche) a été désigné.

Années 1980/1990 
 Jeux olympiques d'hiver de 1980
 du CIO, à Vienne, en Autriche, le  :

 Autre ville candidate (s'est retirée avant la procédure) :

Vancouver-Garibaldi (Canada)

 Jeux olympiques d'hiver de 1984
 du CIO, à Athènes, en Grèce, le  :

 Jeux olympiques d'hiver de 1988
 du CIO, à Baden-Baden, en Allemagne de l'Ouest, le  :

 Jeux olympiques d'hiver de 1992
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, le  :

 Jeux olympiques d'hiver de 1994
 du CIO, à Séoul, en Corée du Sud, le  :

 Autres villes candidates (se sont retirées avant la procédure) :

Lausanne (Suisse) et Leningrad (URSS).

 Jeux olympiques d'hiver de 1998
 du CIO, à Birmingham, au Royaume-Uni, le  :

 Autre ville candidate (s'est retirée avant la procédure) :

Denver (États-Unis).

Années 2000/2020 
 Jeux olympiques d'hiver de 2002
 du CIO, à Budapest, en Hongrie, le  :

 Autres villes requérantes (non retenues dans la liste finale par le CIO) :

Graz (Autriche), Jaca (Espagne), Tarvisio (Italie) et Poprad (Slovaquie).

 Jeux olympiques d'hiver de 2006
 du CIO, à Séoul, en Corée du Sud, le  :

 Autres villes candidates (se sont retirées avant la procédure) :

Innsbruck, Kitzbühel et Salzbourg (Autriche) éliminées par le comité olympique autrichien au profit de Klagenfurt.  Lahti (Finlande), éliminée par le comité olympique finlandais au profit de Helsinki.

 Jeux olympiques d'hiver de 2010
 du CIO, à Prague, en République tchèque, le  :

Malgré sa qualification dans la liste finale du CIO, Berne (Suisse) se retire de la procédure après un vote défavorable des habitants du canton de Berne.

 Autres villes requérantes (non retenues dans la liste finale par le CIO) :

Andorre-la-Vieille (Andorre), Harbin (Chine), Jaca (Espagne) et Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).

 Autres villes ayant envisagé une candidature (se sont retirées avant la procédure) :

Calgary et Québec (Canada), éliminées par le comité olympique canadien au profit de Vancouver.  Davos (Suisse) éliminée par le comité olympique suisse au profit de Berne.  Grenade (Espagne), éliminée par le comité olympique espagnol au profit de Jaca.  Muju-Jeonju (Corée du Sud), éliminée par le comité olympique sud-coréen au profit de Pyeongchang.  Christchurch (Nouvelle-Zélande), Kosciusko (Autriche) et Zurich (Suisse), qui ont retiré leur candidature

 Jeux olympiques d'hiver de 2014
 du CIO, à Guatemala, au Guatemala, le  :

 Autres villes requérantes (non retenues par le CIO au terme de la première étape de sélection) :

Almaty (Kazakhstan), Bordjomi (Géorgie), Jaca (Espagne), et Sofia (Bulgarie). 

 Autres villes ayant envisagé une candidature (se sont retirées avant la procédure) :

Innsbruck (Autriche), éliminée par le comité olympique autrichien au profit de Salzbourg. Annecy et Grenoble (France), après le renoncement d'une candidature française par le CNOSF à la suite de l'échec de Paris 2012.  Lillehammer et Tromsø (Norvège), après le renoncement d'une candidature norvégienne jugée trop rapprochée des Jeux de Lillehammer en 1994. 
Åre et Östersund (Suède), après le renoncement du gouvernement suédois estimant le coût de la candidature trop élevé par rapport aux chances de réussite. Reno-Tahoe (États-Unis), qui a retiré sa candidature prématurément

 Jeux olympiques d'hiver de 2018
 du CIO, à Durban, en Afrique du Sud, le :

 Autres villes ayant envisagé une candidature (se sont retirées avant la procédure) :

Nice, Pelvoux et Grenoble (France), éliminées par le CNOSF au profit d'Annecy.Ostersund (Suède).

Années 2020/2030 
 Jeux olympiques d'hiver de 2022
 du CIO, à Kuala Lumpur, en Malaisie, le :

Jeux olympiques d'hiver de 2026

 Autres villes ayant envisagé une candidature (se sont retirées avant la procédure) :
Stockholm (Suède), retire sa candidature en  ; Cracovie (Pologne), retire sa candidature en  ; Lviv (Ukraine), retire sa candidature en  ; Oslo (Norvège), retire sa candidature en .